

Localidades

La Merced (Catamarca)
La Merced (Salta)

La Merced (Caldas)

La Merced (distrito de Aija)
La Merced (distrito de Churcampa)
La Merced (Peru)

Desambiguações de topônimos